Der Begriff Kingani steht für:

 einen Fluss in Tansania, siehe Ruvu (Indischer Ozean)
 eine Stadt auf Madagaskar, siehe Kingani (Madagaskar)
 einen Zollkreuzer in Deutsch-Ostafrika, siehe Kingani (Schiff)
 eine Ortschaft in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Kingani (Kongo)